Slottholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Slottholmen, Raseborg, Nyland, 
 Slottholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Slåttholmen
Slotsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar